Шедид:

 Шедид, Андре (1920—2011) — французская поэтесса, прозаик, драматург ливанского происхождения.
 Шедид, Матье (род. 1971) — французский рок-музыкант, певец и гитарист.